Куцовка — топоним на Украине:
 
 Куцовка — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Куцовка — село в Смелянском районе Черкасской области.

См. также 
 Куцевка — бывшее село в Коломакском районе Харьковской области, упразднённое в 1997 году.